South Charleston ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 South Charleston (Ohio)
 South Charleston (West Virginia)